|-
| 12401 Tucholsky ||  || 21 iulie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 12402 - || 1995 PK || 3 august 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 12403 - ||  || 31 august 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12404 - ||  || 31 august 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 12405 Nespoli || 1995 RK || 15 septembrie 1995 ||  || , 
|-
| 12406 Zvíkov ||  || 25 septembrie 1995 || Kleť || , 
|-
| 12407 Riccardi ||  || 23 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 12408 Fujioka ||  || 20 septembrie 1995 ||  || 
|-
| 12409 Bukovanská ||  || 28 septembrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 12410 Donald Duck ||  || 26 septembrie 1995 ||  || , 
|-
| 12411 Tannokayo ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 12412 Muchisachie ||  || 20 septembrie 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 12413 Johnnyweir ||  || 26 septembrie 1995 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 12414 Bure ||  || 26 septembrie 1995 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko
|-
| 12415 Wakatatakayo ||  || 22 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 12416 - || 1995 TS || 2 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12417 - ||  || 2 octombrie 1995 ||  || S. Otomo
|-
| 12418 Tongling ||  || 23 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 12419 - ||  || 25 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12420 - ||  || 25 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12421 Zhenya ||  || 16 octombrie 1995 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 12422 ||  || 27 octombrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 12423 Slotin ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12424 - || 1995 VM || 2 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12425 ||  || 12 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 12426 Racquetball ||  || 14 noiembrie 1995 || Haleakala || 
|-
| 12427 - ||  || 21 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 12428 - ||  || 24 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12429 - ||  || 26 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12430 ||  || 14 decembrie 1995 ||  || 
|-
| 12431 Webster ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12432 Usuda ||  || 12 ianuarie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 12433 Barbieri ||  || 15 ianuarie 1996 ||  || , 
|-
| 12434 - || 1996 BM || 16 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12435 Sudachi || 1996 BX || 17 ianuarie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 12436 - ||  || 24 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12437 Westlane ||  || 18 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12438 - || 1996 CZ || 9 februarie 1996 || Cloudcroft || 
|-
| 12439 Okasaki ||  || 15 februarie 1996 ||  || 
|-
| 12440 Koshigayaboshi ||  || 11 februarie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 12441 - || 1996 DV || 19 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12442 Beltramemass ||  || 23 februarie 1996 ||  || 
|-
| 12443 Paulsydney ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || 
|-
|  ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12445 Sirataka ||  || 24 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 12446 Juliabryant ||  || 15 august 1996 ||  || R. H. McNaught, 
|-
| 12447 Yatescup ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12448 Mr. Tompkins ||  || 12 decembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 12449 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12450 - || 1996 YD || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12451 - || 1996 YF || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12452 - || 1996 YO || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12453 - || 1996 YY || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12454 ||  || 18 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 12455 - || 1997 AR || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12456 Genichiaraki ||  || 2 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12457 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12458 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12459 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12460 Mando ||  || 3 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12461 - ||  || 7 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12462 - ||  || 7 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12463 - ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12464 Manhattan ||  || 2 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12465 Perth Amboy ||  || 3 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12466 - ||  || 10 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12467 - ||  || 15 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12468 Zachotín ||  || 14 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12469 Katsuura ||  || 9 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12470 Pinotti ||  || 31 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 12471 Larryscherr ||  || 6 februarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 12472 Samadhi ||  || 3 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12473 Levi-Civita ||  || 10 februarie 1997 ||  || 
|-
| 12474 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12475 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12476 - ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 12477 Haiku ||  || 4 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12478 Suzukiseiji ||  || 7 martie 1997 ||  || 
|-
| 12479 Ohshimaosamu ||  || 5 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12480 ||  || 9 martie 1997 ||  || 
|-
| 12481 Streuvels ||  || 12 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12482 Pajka ||  || 23 martie 1997 ||  || , 
|-
| 12483 ||  || 28 martie 1997 ||  || 
|-
| 12484 - ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12485 Jenniferharris ||  || 7 aprilie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 12486 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12487 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12488 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12489 - ||  || 7 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 12490 Leiden ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12491 Musschenbroek ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12492 Tanais ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 12493 Minkowski ||  || 4 august 1997 ||  || 
|-
| 12494 Doughamilton ||  || 25 februarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 12495 - || 1998 FJ || 18 martie 1998 ||  || 
|-
| 12496 Ekholm ||  || 22 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 12497 - ||  || 26 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 12498 Dragesco ||  || 26 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 12499 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 12500 Desngai ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-